Tento článek se zabývá demografií Slovenska od roku 1848. V roce 2013 mělo Slovensko 5 410 728 obyvatel.

Počet obyvatel

Sčítání obyvatel v letech 1848 - 2011

Průměrný věk 
 dohromady : 38,7 let (2010) 

 muži : 37,1 let (2010) 

 ženy : 40,3 let (2010)

Pohyb obyvatelstva od roku 1919

Očekávaná délka života při narození 
 Celkový průměr:  75,11 let (2010) 

 Muži:  71,62 let (2010) 

 Ženy:  78,84 let (2010)

Migrace 
V roce 2012 se ze Slovenska odstěhovalo téměř 2000 Slováků, ve stejném čase se jejich vrátilo 5400.

Národnostní složení

Náboženství 
K římskokatolické církvi se v roce 2010 hlásilo 68,9 % obyvatel, k evangelické církvi augšpurského vyznání (luteránům) 6,9 %, k řeckokatolické církvi 4,1 %, k Reformované křesťanské církvi (kalvinistům) 2,0 % a k pravoslavné církvi 0,9 % obyvatel. Celkem 13 % obyvatel je bez vyznání.

Při sčítání roku 2021 se podle výsledků zveřejněných ve čtvrtek 20. ledna 2022 Statistickým úřadem SR ukazuje daleko větší potřeba náboženské identifikace než v okolních zemích. Až 70 % obyvatel deklarovalo svůj vzťah k církvi, náboženské společnosti nebo náboženství, z čehož 68,64 % se přihlásilo k některé z 18 registrovaných církví či náboženských společností.

Množství lidí bez vyznání narostlo z 725 362 na 1 296 142 (o  78%). Počet obyvatel hlásících se k jiné než registrované církvi či náboženské společnosti narostl z 23 340 na 57 248 (tedy o 145 %) a neodpovědělo 6,5 %. 

Celkové výsledky:
 Římskokatolická církev 3 038 511
 Evangelická církev a. v. 286 907
 Řeckokatolická církev 218 235
 Reformovaná křesťanská církev 85 271
 Pravoslavná církev 50 677
 Křesťanské sbory 18 553
 Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 16 416
 Svedkovia Liehovovi 14 207
 Apoštolská církev 9 044
 Evangelická církev metodistická 3 018
 Bratrská jednota baptistů 3 883
 Církev bratrská 3 440
 Církev adventistů sedmého dne 3 001
 Ústřední svaz židovských obcí 2 007
 Církev československá husitská 581
 Starokatolická církev 1 778
 Bahaájské společenství 311
 Církev Ježíše Krista svatých posledních dní 377
 Novoapoštolská církev 73
 CELKEM REGISTROVANÁ SPOLEČENSTVÍ 3 742 083

 buddhismus 6 772
 islám 3 862
 hinduismus 975
 ostatní a nepřesně určené křesťanské církve 10 811
 pohanství a přírodní duchovno 4 007
 ad hoc hnutí 16 186
 jiné 14 185
 CELKEM NEREGISTROVANÁ SPOLEČENSTVÍ A JINÉ 57 248

 NEZJIŠTĚNO 353 797

Reference

Externí odkazy 
 
 Statistický úřad Slovenské republiky
 Demographic Research Centre
 PETROV, Alexej Leonidovič. Sborník Fr. Pestyho Helység névtara-Seznam osad v Uhrách z r. 1864-65, : jako pramen historicko-demografických údajů o slovenských a karpatoruských osadách. Praha: Česká akademie věd a umění, 1927. 174 s. - dostupné online v Digitální knihovně UKB

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Slovensko
Slovenská společnost